Svend Aage Christensen har flere betydninger:
 Svend Aage Christensen (bokser) (født 1917) – dansk bokser
 Svend Aage Christensen (historiker) (født 1942) – dansk emeritusforsker med indsatsområder i udenrigspolitik og EU-studier